

Patronyme
 Étienne Georgeon (1913-1974), Général de brigade français ;
 François Georgeon (1942-), historien français ;
 Thomas Georgeon, un moine trappiste.